Горловина — узкое отверстие, сужение, узкий выход из залива, рукав в устье реки, вырез у одежды в воротниковой зоне, .

Горловина станции  — крайняя часть железнодорожной станции, где происходит развитие пути (путей) перегона в пути станции.

Горловина (морское дело)   — отверстие для доступа в такие места судна (трюмы, цистерны и т.п.), куда приходится проникать только для осмотра, окраски или ремонта.

См. также 
 Горло
 Эффект бутылочного горлышка

Примечания